Le mot Chimère est issu, via le latin Chĭmæra, du grec , qui désigne originellement une jeune chèvre ayant passé un hiver (). Comme le mot latin (et aussi le mot grec), il désigne en français, initialement, un animal fabuleux de la mythologie grecque.

Pris métaphoriquement, chimère est un nom commun, employé dans des contextes variés.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les chimères (ordre des Chimaeriformes, comprenant le genre Chimaera) sont des poissons cartilagineux proches des requins et vivant dans les abysses.
 En génétique, une chimère est un organisme possédant deux ou plusieurs génotypes distincts ;
 En biologie moléculaire :
 une chimère (ou un ADN chimérique) est une séquence d'ADN formée à partir de la recombinaison de fragments d'origines diverses ;
 un récepteur antigénique chimérique est une molécule artificielle permettant aux cellules immunitaires de reconnaître et de cibler des protéines déterminées.

Écologie 
 En recherche sur la pollution atmosphérique, Chimere est un modèle numérique.

Sciences de la Terre 
 En paléontologie, une chimère est un fossile composé à partir d'éléments provenant de plusieurs espèces, à la suite d'une erreur ou d'une falsification volontaire.
 Dans les muséums on rencontre quelques autres chimères, qui sont en fait des canulars de taxidermistes.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, Chimère (ou « la chimère ») est un monstre constitué de différentes parties de plusieurs animaux (lion, chèvre, dragon, serpent). Elle fut tuée par Bellérophon, monté sur Pégase.
 En Haïti, les chimères (2001-2005) sont des hommes de main favorables au président Jean-Bertrand Aristide.

Culture et société

Architecture 
 En architecture, une chimère est une figure décorative sculptée à l'aspect mythologique ou grotesque

Cinéma 
 Chimères (Fast Company) est un film américain réalisé par A. Edward Sutherland sorti en 1929 au cinéma.
 Chimère est un film de Claire Devers (1989).
 Chimère est un court-métrage de Bénédicte Moufflet.
 Chimères est un film d'Olivier Beguin (2013).
 Dans le film Mission impossible 2, la Chimère est le nom donné à un virus mortel.

Héraldique 
 En héraldique, une chimère est une figure imaginaire.

Littérature 
Une chimère, est une idée irrationnelle produite par l'imagination, un fantasme irréalisable. Ce terme de chimère peut être trouvé dans différentes œuvres littéraires, notamment parmi les œuvres poétiques, et c'est le sens utilisé dans Les Chimères de Nerval.
 Chimères est une revue de psychanalyse fondée en 1987.
 Chimères est une série de bande dessinée.
 Chimères est un jeu de rôle publié en 1994.
 Les Chimères est un recueil de poèmes de Gérard de Nerval.
 Les chimères sont des êtres hybrides dans l'univers du manga Fullmetal Alchemist.

Sculpture 
 La Chimère d'Arezzo est un bronze étrusque.

Télévision 
 Chimère est un téléfilm français de Jean-Pierre Prévost (1983).
 Chimère est un téléfilm néerlandais de Kaweh Modiri (2017).
 Chimère est un épisode de la saison 7 de la série télévisée X-Files (2000).

Jeux vidéo 
 Dans la série de jeux vidéo Resistance, l'antagoniste est une race extraterrestre du nom de Chimère.

Toponyme 
 Le mont Chimère est un lieu ou un ensemble de lieux dans l'ancienne Lycie, connu pour ses phénomènes de gaz combustibles et peut-être à l'origine du mythe de la Chimère. Ce site antique pourrait correspondre à celui de Yanartaş, dans le sud-ouest de la Turquie.

Notes et références 

Homonymie de titre